Grid (computerspel uit 2019), een racespel
 Grid (mythologie), een figuur uit de Noordse mythologie
 Grid (theatertechniek), een theatertechniek
 Rooster (wiskunde)
 Gridstructuur of gridstad, zie schaakbordpatroon
 Hoddle Grid: het stratenplan van het zakendistrict van Melbourne
 Grid computing: het aan elkaar koppelen van computers
 In-Grid: de artiestennaam van Ingrid Emiliana Alberini
 Gay-related immune deficiency, de naam die onderzoekers aanvankelijk aan de ziekte aids gaven
 GRID Grafisch Museum Groningen
 Global Research Identifier Database, een dataset van onderzoeksinstituten
 Starting grid of staande start, de opstelplaats voor de start van een motorsportwedstrijd
 Grid (computerspelserie)